

Histoire 
 Le duché de Saint-Cloud, duché-pairie en 1690 pour l'archevêque de Paris et ses successeurs dans ce ministère.
 Les Ordonnances de Saint-Cloud, sont aussi appelées « Ordonnances de Juillet ».

La commune de Saint-Cloud et ses environs 
 Saint-Cloud, commune du département des Hauts-de-Seine, dans la région Île-de-France, en France.
 Le canton de Saint-Cloud, division administrative française du département des Hauts-de-Seine.
 Le château de Saint-Cloud, aujourd’hui détruit, était un château royal situé à Saint-Cloud.
 L'École normale supérieure lettres et sciences humaines (Fontenay-Saint-Cloud).
 La gare de Saint-Cloud, une gare ferroviaire de Saint-Cloud.
 La gare du Pont de Saint-Cloud, une ancienne gare ferroviaire de Saint-Cloud, devenue la station de tramway Parc de Saint-Cloud de la ligne 2 du tramway d'Île-de-France.
 L’hippodrome de Saint-Cloud ou « Hippodrome du Val d'Or ».
 Le Grand Prix de Saint-Cloud, course hippique de plat se déroulant fin juin-début juillet sur l'hippodrome de Saint-Cloud.
 Le parc de Saint-Cloud, dont le nom officiel est « domaine national de Saint-Cloud ».
 Porte de Saint-Cloud, nom d'une station du métro de Paris sur la ligne 9.
 Boulogne - Pont de Saint-Cloud, station terminus de la ligne 10 du métro de Paris située dans la ville de Boulogne-Billancourt.
 Le pont de Saint-Cloud, pont qui enjambe la Seine, reliant Saint-Cloud à Boulogne-Billancourt.

Autres communes en France 
 Saint-Cloud, ancienne commune du Calvados, aujourd'hui intégrée à Saint-Étienne-la-Thillaye.
 Saint-Cloud, ancienne commune de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Montpeyroux.
 La Celle-Saint-Cloud est une ville française de la banlieue ouest de Paris.
 Saint-Cloud-en-Dunois, commune française, située dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre-Val de Loire.

Autres localisations géographiques 
 Saint-Cloud est une ancienne dénomination de la ville de Gdyel en Algérie.
 Saint Cloud est une ville américaine de l'État du Minnesota.
 St. Cloud est une ville américaine de l'État de Floride.

Divers 
 Saint-Cloud, station du métro de Paris, en France.